FC Barcelona Femení (ook wel bekend als Barça Femení) is een het dameselftal van FC Barcelona, de Spaanse voetbalclub uit Barcelona, Catalonië (Spanje). Het team speelt in de Primera División Femenina. Thuiswedstrijden worden afgewerkt in het Estadi Johan Cruyff. Het elftal wordt veelal gezien als het beste vrouwenelftal ter wereld.

Geschiedenis 
Het vrouwenelftal werd in 1988 opgericht onder de naam Club Femení Barcelona. Het team werd ondersteund door FC Barcelona, waarbij gebruikgemaakt werd van de clubkleuren en de clubfaciliteiten. Club Femení Barcelona was medeoprichter van de Liga Nacional. Begin jaren negentig werden de eerste successen behaald in de Copa de la Reina met een finaleplaats in 1991 en bekerwinst in 1994. In 2001 werd Club Femení Barcelona een officieel onderdeel van FC Barcelona.

In 2004 promoveerde het team van de Primera Nacional naar de Superliga Femenina, die in 2001 was opgericht. Ondanks het contracteren van de Mexicaanse international Maribel Domínguez was FCB Femení weinig succesvol op het hoogste niveau en in 2007 degradeerde het team. Er werd overwogen het vrouwenelftal op te heffen, maar uiteindelijk werd besloten tot een hervorming. Xavier Llorens, speler van het futsalteam in de jaren tachtig en daarna jarenlang jeugdtrainer, werd aangesteld als coach. Het resulteerde in 2008 in de terugkeer in de Superliga.

Het team ontwikkelde zich verder, uiteindelijk leidend tot bekerwinst in 2011 en de eerste landstitel in 2012. Sonia Bermúdez werd in het kampioensjaar met 38 doelpunten topscorer van de competitie. In 2012 nam FCB Femení voor het eerst deel aan de UEFA Women's Champions League. In de eerste ronde werd het team echter al uitgeschakeld door Arsenal LFC (0-3, 0-4). In 2013 werd de landstitel geprolongeerd.

Sinds 2015 hebben de vrouwen dezelfde mogelijkheden als de mannen en kunnen gebruik maken van dezelfde infrastrutuur. Ook trainen ze vanaf dat moment in de ochtend, in plaats van in de late namiddag. In 2018 wordt FC Barcelona Femini het eerste vrouwenteam dat een eigen hoofdsponsor krijgt. In 2019 werkt de vrouwentak van de club met een budget van 3,5 miljoen euro. Op 16 mei 2021 won FC Barcelona Femení de finale van de UEFA Women's Champions League, waarin met 4–0 werd gewonnen van Chelsea.

Op 30 maart 2022 waren 91.553 toeschouwers aanwezig tijdens een wedstrijd, wat een wereldrecord was voor een vrouwenmatch. Het vrouwenteam speelde uitzonderlijk in het Bernabeu-stadion tegen Real Madrid voor de kwartfinale van de Champions League voor vrouwen. Ze wonnen en stootten door naar de halve finale.

In Europa 
Legenda: R = ronde, KF = kwartfinale
 N.B. Wedstrijden met * gemerkt werden als eerste gespeeld.

Prijzenlijst 
 Primera División Femenina (6): 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022
 Copa de la Reina (9): 1994, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022
 Copa de Catalunya (10): 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Supercopa Femenina (2): 2020, 2022
UEFA Women's Champions League (1): 2021

Huidige selectie

Spelers 

Bijgewerkt op 26 maart 2020

Bekende (oud-)spelers 
  Andressa Alves
  Sonia Bermúdez
  Ana-Maria Crnogorčević
  Marta Corredera
  Maribel Domínguez
  Toni Duggan
  Olga García
  Stefanie van der Gragt
  Jennifer Hermoso
  Victoria Losada
  Leila Ouahabi
  Alèxia Putellas
  Line Røddik Hansen
  Lieke Martens
  Ana Romero
  Elixabete Sarasola
  Marta Torrejón
  Marta Unzué

Externe link 
 Officiële website FC Barcelona Femení

Spaanse vrouwenvoetbalclub
FC Barcelona